Az alábbi lista azon versenyzők nevét tartalmazza, akik legalább egy Formula–E futamon részt vettek. Az aktív versenyzők nevei félkövéren szerepelnek. Akik csak tesztpilótaként vettek részt egy-egy futam előtti rendezvényen, azoknak a nevei nincsenek feltüntetve. A versenyzők vezetéknevük szerint vannak sorba állítva. Frissítve a 2015-ös Formula–E Peking nagydíj után.

Versenyzők szerint

Országok szerint 

 
Formula–E-es versenyzők